der Strenge ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Ludwig der Strenge (1229–1294), Wittelsbacher, Herzog von Bayern und Pfalzgraf bei Rhein
 Friedrich der Strenge (1332–1381), Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen, siehe Friedrich III. (Meißen)
 Otto der Strenge (um 1266–1330), Welfe und Fürst im Fürstentum Lüneburg, siehe Otto II. (Braunschweig-Lüneburg)

Siehe auch:
 Streng (Begriffsklärung)
 Gestrenge Herren